Чёрная река (фильм, 1957) (Kuroi kawa) Япония, Режиссёр Масаки Кобаяси.
 Чёрная река (фильм, 1993) (Río Negro) Венесуэла. Режиссёр Atahualpa Lichy.
 Чёрная река (фильм, 2001) (англ. Black River) — американский телефильм 2001 года. Экранизация рассказа Дина Кунца. Режиссёр Джефф Блекнер.